Rabot bezeichnet:

 Rabot ist die frz. Bezeichnung eines Hobels
 Rabot, Denkmal in der belgischen Stadt Gent sowie Name des umgebenden Stadtteils
 Rabot-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Rabot-Insel, Insel in der Gruppe der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Rabot Point, Landspitze der James-Ross-Insel in der Antarktis
 Mount Rabot, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Rabot ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Rabot (1856–1944), französischer Geograph
 Pierre Rabot (1865–?), französischer Segler